Antoni Pons Anguera, escriptor i comerciant
 Antoni Pons i Domínguez, arquitecte
 Antoni Pons Cañellas, militant obrer i promotor social
 Antoni Pons i Cirac, artesà del vidre
 Antoni Pons i Farré, poeta
 Antoni Pons Pastor, sacerdot i historiador
 Pere Antoni Pons Tortella, filòleg, escriptor i periodista